Drenje – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w gminie Drenje
 Gmina Drenje – gmina w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej
 Drenje – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Raša
 Drenje Šćitarjevsko – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Velika Gorica
 Drenje Brdovečko – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Brdovec

 Drenje  – wieś w Słowenii, w gminie Dolenjske Toplice